Похороны Джона Кеннеди, 35-го президента США, прошли 25 ноября 1963 года в Вашингтоне. Траурная месса была отслужена в , после чего Кеннеди был похоронен на Арлингтонском национальном кладбище, где был зажжён Вечный огонь в его честь.

Кеннеди был убит 22 ноября в Далласе, на следующий день гроб с его телом был доставлен на президентском самолёте в Вашингтон. На траурных мероприятиях присутствовало в общей сложности 220 почётных гостей (включая 19 глав государств) из  СССР представлял А. И. Микоян. «Эн-би-си» транслировало похороны через спутник Эхо-1 на

Похоронная церемония 

Государственные флаги были приспущены на зданиях законодательных собраний штатов, административных зданиях, биржах, школах, тюрьмах, универмагах и частных домах. Предположительно, первым в стране был приспущен флаг на Пенсильвания-авеню.

Похоронное шествие началось 25 ноября в 11:30. В этот день Верховный суд США отменил своё заседание в Вашингтоне, вся деловая активность в столице прекратилась. Похоронная церемония была начата командующим Вашингтонским военным округом, генерал-майором Филипом Уилом. За ним двигались барабанщики, рота морских пехотинцев из 89 человек с примкнутыми штыками, начальники штабов и три военных адъютанта Кеннеди. Затем следовал гужевой лафет с гробом, президентский флаг, конь без всадника, в стремена которого по традиции были вставлены кавалерийские сапоги задом наперед, команда лейтенанта Бэрда для переноски гроба, лимузин вдовы и девять других машин с родственниками Кеннеди. За последней машиной следовали представители прессы Белого дома. Завершала процессию пешая полиция. По обе стороны над гробом находились пятьдесят знамён штатов. Лафет остановился у восточного входа в Капитолий, откуда должны были прибывать гости. Посетители поднимались на лифте и входили в Ротонду с южной стороны. На венке у гроба было написано: «От президента Джонсона и нации». Севернее, в парке «Юнион нейшн» артиллерийский батальон отдал салют из двадцати одного орудия. Затем последовал гимн «Слава вождю» (), прерывавшийся каждые 5 секунд залпом артиллерийских батарей.

Изначально планировалось, что двери Капитолия будут открыты для посетителей до девяти вечера, однако вскоре число желавших проститься с Кеннеди достигло 200 000 человек и продолжало расти. К полуночи через Капитолий прошло 100 000 человек. В четверть шестого утра полицейские сообщили, что закроют двери в 8:30 и прийти может не более 85 000 человек. Престарелого и слепого президента Ирландской Республики Имона де Валеру пропустили в Ротонду без очереди, а члены команды катера «ПТ-109», которым Кеннеди командовал во время войны, отказались от предложенной привилегии. Кортеж должен был остановиться в двух местах: кафедральном соборе Св. Матфея и на Арлингтонском кладбище. В похоронной церемонии фактически участвовало три процессии: сначала воинские части и семья Кеннеди сопровождали гроб на лафете из Капитолия до Белого дома, затем вдова шла пешком во главе процессии до собора Св. Матфея и после траурной мессы кортеж с лафетом направлялся на Арлингтонское кладбище через Конститьюшн-авеню, памятник Линкольну, Мемориальный мост и Проспект павших героев. По всему маршруту кортежа, по обеим сторонам, стояли толпы людей.

Примечания 

Убийство Джона Кеннеди
Ноябрь 1963 года
События 25 ноября
События 1963 года
1963 год в США
События в Вашингтоне
Кеннеди, Джон